Батма́нглидж (; ) — фамилия иранского происхождения. Известные носители:

 Батманглидж, Зал (род. 1981) — американский режиссёр и сценарист. Старший брат Ростама Батманглиджа
 Батманглидж, Ростам (род. 1983) — американский певец, автор песен, продюсер, мультиинструменталист и композитор. Младший брат Зала Батманглиджа